DDM est un sigle qui peut désigner :
 Direction du développement des médias, une ancienne direction des services du Premier ministre français ;
 Dynamic Device Mapping, une technologie dédiée aux commutateurs écran clavier ;
 date de durabilité minimale, une date indiquée sur l'emballage de certaines denrées alimentaires ;
 Dimanche de la divine Miséricorde, un dimanche durant lequel, selon l'Eglise catholique romaine, quiconque se confesse et reçoit la communion est pardonné de tous ses péchés ;
 Dividend Discount Model (en français, Méthode de Gordon et Shapiro), en finance, un modèle d'évaluation des actions versant des dividendes ;
 dysharmonie dento-maxillaire, en dentisterie, la disproportion entre les dimensions mésio-distales des dents permanentes et le périmètre des arcades alvéolaires ou, pour les néophytes, des dents qui prennent trop ou pas assez de place ;
 date de dernière manifestation, en finance, la date de la dernière activité d'un client sur son compte bancaire, par exemple dans le cadre de la loi Eckert.

DDM est un code qui peut désigner :
 Mark der Deutschen Demokratischen Republik (en français, mark est-allemand), selon la norme ISO 4217, la monnaie de la République démocratique allemande.

Code